Jordan Stewart peut désigner :
 Jordan Stewart (né en 1982), footballeur anglais ;
  (né en 1995), footballeur nord-irlandais ;
 Jordan Stewart (né en 1996), taekwondoïste canadien.